El nombre de Basílica de Santo Domingo es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como basílicas en honor a algún santo llamado ''Domingo'.

Basílicas

Argentina 
 Basílica de Santo Domingo, en la ciudad de Córdoba.

Italia 
Basílica di San Domenico
 Basílica de Santo Domingo, en la localidad de Barletta, Apulia.
 Basílica de Santo Domingo, en la localidad de Bolonia, Emilia-Romagna.
 Basílica de Santo Domingo, en la localidad de Cremona, Lombardía.
 Basílica de Santo Domingo, en la localidad de Lecce, Apulia.
 Basílica de Santo Domingo, en la localidad de Nápoles, Campania.
 Basílica de Santo Domingo, en la localidad de Perugia, Umbría.
 Basílica de Santo Domingo, en la localidad de Siena, Toscana.

Perú 
 Basílica de Santo Domingo, en la ciudad de Lima.